Хика́ру Накаму́ра (, ) (9 декабря 1987, Хираката, префектура Осака, Япония) — американский шахматист, гроссмейстер (2003), пятикратный чемпион США (2004/2005, 2009, 2012, 2015, 2019), один из ведущих шахматистов мира. С 2022 года — чемпион мира по шахматам Фишера.

Родители Накамуры, отец-японец и мать-американка, переехали с сыном в США через два года после его рождения. Хикару начал играть в шахматы в 7 лет под руководством своего отчима — известного в США шахматного тренера Сунила Веерамантри. Через три года, в возрасте 10 лет и 79 дней, Накамура стал самым молодым в истории мастером Американской шахматной федерации, а в возрасте 15 лет и 79 дней получил звание международного гроссмейстера ФИДЕ, побив рекорд для американских шахматистов, установленный ранее Робертом Фишером.

В последние годы Хикару Накамура успешно выступает во многих международных турнирах. В 2009 году стал чемпионом мира по шахматам Фишера (chess960), выиграв международный матч в Сан-Себастьяне у Ароняна со счетом 3½:½. В 2010 году в составе сборной США стал вице-чемпионом мира. Обладает атакующим, острокомбинационным стилем игры. Чрезвычайно сильный игрок в блиц, он достигал высочайших рейтингов в мире на ICC и chess.com.

Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 6 декабря 2011 г.

Интернет-деятельность 
В 2018 году Хикару Накамура начал проводить трансляции на платформе Twitch под ником "GMHikaru". Он играет в скоростные шахматы против гроссмейстеров, других стримеров и зрителей, которые платят за подписку на его канал. В 2020 году, во время пандемии COVID-19, шахматы стали значительно более популярными на Twitch, и Хикару получил широкую известность. Аудитория его канала увеличилась в десять раз в период с февраля по июнь 2020 года. 27 августа 2020 года Накамура подписал контракт с киберспортивной организацией Team SoloMid (TSM) на шестизначную сумму, что сделало его одним из первых шахматистов, присоединившихся к киберспортивной команде. 14 февраля 2021 года Накамура достиг отметки в один миллион подписчиков на своем канале в Twitch, GMHikaru.

Также Накамура имеет канал на Youtube под названием "GMHikaru". 5 мая 2021 года Хикару достиг отметки в один миллион подписчиков на своем канале Youtube.

Спортивные результаты

Игра против компьютера 
В конце 2016 года Накамура сыграл матч с форой против одной из сильнейших шахматных компьютерых программ «Komodo». В каждой партии форма форы была разная — пешка в первой партии (программа играла черными и отдавала пешку f7), пешка во второй (белую на f2), качество в третьей (программа играла белыми без ладьи a1, человек без коня b8) и 3 дополнительных хода в четвертой (Перед началом партии были сделаны безответные ходы e4, d4, Nf3).
Матч закончился 2,5:1,5 в пользу «Комодо». Хикару сумел свести первые три партии вничью, но проиграл последнюю игру. 

17 июня 2018 года Накамура снова сразился с компьютерной программой «Komodo», выиграв матч с общим счетом 20.5-2.5. Сначала гроссмейстер сразился с каждым из 20 уровней программы, выиграв все уровни, кроме последнего (20). Далее Хикару сыграл 3 партии с форой против совершенно новой версии движка программы, сумев свести все 3 партии вничью.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 Калиниченко Н. Хикару Накамура: от вундеркинда до второго шахматиста мира. — М.: Russian Chess House, 2016. — 253, [1] с. — (Великие шахматисты мира). — ISBN 978-5-94693-510-4.

Ссылки 

 Трансляции Хикару Накамуры на портале Twitch

 Профиль на сайте lichess.org

Шахматисты США